Пневмослон — российская ска-панк группа, созданная в 2017 году в Санкт-Петербурге Олегом Степановым и Романом Батарейкиным. Группа является сайд-проектом группы Нейромонах Феофан.

Состав 

 Олег Степанов
 Ася Зелёная (с 2018)
 Роман Батарейкин (до 2018)
 Илья Благовещенский - труба
 Барабанщик - Даниил [STEWART] Светлов
 Гитарист - Илья [EEL] Борисов
 Бас-гитарист
 Ещё один музыкант, играющий на духовых инструментах. 

Имена музыкантов не афишируются. Во время выступлений все участники группы надевают маски и наносят грим, скрывающие их внешность.

Особенности 
Песни содержат множество нецензурных выражений и рассчитаны на 18+ аудиторию.  По мнению Степанова песни группы имеют психотерапевтический эффект, а концерты помогают избавиться от негативных эмоций

История 
С 2014 года Олег Степанов стал сочинять песни, которые не укладывались в концепцию «Нейромонаха Феофана». Придумав себе псевдоним Лорд Пневмослон, он стал рассылать такие песни по радиостанциям Санкт-Петербурга.

В 2017 году Лорд познакомился с Романом Батарейкиным, взявшим себе псевдоним "Борис Буткеев". Он был фанатом творчества Степанова и занимался организацией концертов. Батарейкин предложил Лорду Пневмослону  основать совместный проект. 

29 октября 2017 года вышел дебютный мини-альбом «Уже 5 минут как весело». 

24 апреля 2018 «Пневмослон» выпустил первый полноценный альбом «Контрэволюция. Часть 1», состоящий из 13 композиций

В 2018 году Батарейкин покинул группу, а на его место пришла вокалистка Ася Зелёная.

В 2019 году группа стала участником фестиваля «Нашествие».

Проект должен был выступать на Доброфесте в 2020 и в 2021 годах, но фестиваль был перенесён из-за пандемии. В итоге, группа выступила на Доброфесте  в 2022 и ,по итогам фестиваля, победила в двух номинациях : "Открытие  Года" и "Лучшее выступление на Красной сцене".

Пневмослон является четырехкратным лауреатом премии «Чартова Дюжина» Нашего радио. В 2020 и 2021 годах — в номинации «Side-проект» , в 2022 — «Группа», в 2023 - в номинации "Альбом Года" 

Песня «Думаю на шаг вперед» из альбома «Запутай след» заняла 7 место в итоговом хит-параде Чартовой дюжины за 2021 год

Дискография

Альбомы 

 2018 — «Контрэволюция. Часть 1» 
 2019 — «Контрэволюция. Часть 2»
 2019 — «Зуб известного человека»
 2021 — «Запутай след»
 2022 — «В душе не ебу»

Синглы и мини-альбомы 

 2017 — «Уже пять минут как весело»
 2018 — «Питер, шизи на вираже»
 2018 — «Разящая рука»
 2021 — «Добрая девочка»
 2021 — «Блядь»
 2021 — «Думаю на шаг вперед»
 2021 — «Выборы в дурке»
 2021 — «Одинокие люди»
 2023 - "Бетономешалка" (feat Сергей Любавин)

Примечания 

Музыканты Санкт-Петербурга
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2017 году
Нейромонах Феофан
Музыканты в масках